Флаг Е́льнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 20 августа 2010 года и 29 марта 2011 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6717.

Описание 
«Прямоугольное белое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее изображение трёх зелёных с чёрными стволами елей, и вдоль нижнего края — зелёную полосу в 1/5 полотнища, при этом ели отчасти расположены на фоне полосы и как бы вырастают из неё».

Обоснование символики 
Флаг разработан на основе герба Ельнинского городского поселения, основой которого является исторический герб города Ельня Смоленского наместничества, Высочайше утверждённый а, описание которого гласит: 

Восстановление исторического герба города для современного Ельнинского городского поселения подчёркивает историческую, культурную и геральдическую преемственность, неразрывную связь многих поколений жителей города; показывает внимательное отношение ельнинцев к своему наследию.

28 июля 1981 года город Ельня был награждён орденом Отечественной войны I степени. В Указе Президиума Верховного Совета СССР говорилось, что этой награды город удостоен «за мужество и стойкость, проявленные защитниками города в годы Великой Отечественной войны, активное участие трудящихся в партизанском движении и успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном строительстве». Орденская лента, которая может крепиться к древку флага, подчёркивает значительные заслуги города.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Зелёный цвет — символ природы, здоровья, молодости, развития.

Чёрный цвет — символ плодородия, скромности, мудрости.

Примечания 

Флаги с изображением ели